L'hydroxykenomicrolite è un minerale del gruppo della microlite. La cesstibtantite è un minerale non più riconosciuto come specie valida perché due campioni, dopo ulteriori analisi, sono stati classificati come hydroxykenomicrolite mentre le analisi su altri due campioni hanno appurato che appartengono al gruppo della microlite ma non è sicuro che si tratti di hydroxykenomicrolite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)